Zündung (Verb: zünden) steht für:

 die Einleitung einer Verbrennung durch Zuführung von Energie in geeigneter Form, siehe Verbrennung (Chemie)
 Zündung (Verbrennungsmotor), Bauteil und Vorgang der Entflammung des Kraftstoff-Luft-Gemischs in einem Verbrennungsmotor 
 die Einleitung von Explosionen, siehe Zündmittel
 die Einleitung elektrischer Ströme in Gasen, siehe Gasentladung
 das Schalten eines Thyristors in einen leitfähigen Zustand, siehe Thyristor

Siehe auch:

 Elektrische Zündung